Jurassic (engl. für das Erdzeitalter Jura) steht für:
 Jurassic (Käse), einen Käse
 Jurassic Park, eine Filmreihe
 Jurassic 5, eine US-amerikanische Hiphop-Band
 Jurassic Coast, eine englische Küste am Ärmelkanal
 Jurassic-Nunatak, ein Nunatak im Ellsworthland, Antarktika